Rhémétalcès (ou Rhymétalcès) est le nom de plusieurs rois de Thrace et du Bosphore.

Rois des Odryses de Thrace 

 Rhémétalcès I, roi des Sapéens (depuis 31/15) puis roi des Odryses (11 av. J.-C. à 12 ap. J.-C.).
 Rhémétalcès II, roi des Sapéens et roi des Odryses (19 à 26/38).
 Rhémétalcès III, roi des Sapéens et dernier roi des Odryses (19/26/38 à 46).

Rois du Bosphore Cimmérien 

À la suite de l'union de la princesse thrace Gepaepyris avec Aspourgos du Bosphore ce nom est également porté par un dynaste du royaume du Bosphore :

 Rhémétalcès I, roi de 130 à 153 ap. J.-C.

Annexes

Articles connexes 

 Liste des rois de Thrace
 Royaume des Odryses

Source partielle 

 

Liste en rapport avec la Grèce antique
Liste en rapport avec la Rome antique